Feira Nova può riferirsi a diverse località:

Feira Nova (Pernambuco), comune brasiliano dello Stato di Pernambuco
Feira Nova (Sergipe), comune brasiliano dello Stato di Sergipe